Philip Gogulla (né le  à Düsseldorf en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il débute en DEL avec les Kölner Haie. Il est choisi en 2005 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sabres de Buffalo en , en .

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Allemagne de hockey sur glace.

Trophées et honneurs personnels
DEL
2006 : participe au Match des étoiles.
2009 : participe au Match des étoiles.

Championnat du monde
2006 : termine meilleur passeur de la division 1 groupe A.
2006 : joueur le plus pénalisé de la division 1 groupe A.

Parenté dans le sport
Son frère Patrick Gogulla est également professionnel.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| ESC Moskitos Essen|| 2. bundesliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Kölner Haie|| DEL|| 47|| 1|| 1|| 2|| 14|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2005-2006|| Kölner Haie|| DEL|| 48|| 7|| 15|| 22|| 49|| 9|| 3|| 2|| 5|| 40
|-
| 2006-2007|| Kölner Haie|| DEL|| 44|| 8|| 13|| 21|| 26|| 7|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2007-2008|| Kölner Haie||  DEL|| 51|| 11|| 33|| 44|| 30|| 14|| 3|| 9|| 12|| 6
|-
| 2008-2009|| Kölner Haie|| DEL|| 48|| 17|| 21|| 38|| 58|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Pirates de Portland|| LAH|| 76|| 15|| 20|| 35|| 27|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| Kölner Haie|| DEL|| 52|| 13|| 33|| 46|| 50|| 5|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2011-2012|| Kölner Haie|| DEL|| 52|| 20|| 26|| 46|| 64|| 6|| 1|| 4|| 5|| 10
|-
| 2012-2013|| Kölner Haie|| DEL|| 46|| 11|| 21|| 32|| 14|| 12|| 4|| 5|| 9|| 8
|-
| 2013-2014|| Kölner Haie|| DEL|| 41|| 5|| 14|| 19|| 60|| 17|| 4|| 8|| 12|| 4
|-
| 2014-2015 || Kölner Haie|| DEL || 52|| 14||12 || 26|| 26|| || || || ||
|-
| 2015-2016 || Kölner Haie|| DEL || 52 || 20 || 26 || 46 || 10 || 15 || 9 || 8 || 17 || 0
|-
| 2016-2017 || Kölner Haie|| DEL || 51 || 17 || 29 || 46 || 18 || 7 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 2017-2018 ||  Kölner Haie|| DEL || 51 || 11 || 20 || 31 || 16 || 6 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2018-2019 || Düsseldorfer EG || DEL || 52 || 26 || 26 || 52 || 18 || 7 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
| 2019-2020 || EHC Munich || DEL || 46 || 11 || 24 || 35 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || EHC Munich || DEL || 35 || 14 || 13 || 27 || 22 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022|| EHC Munich || DEL ||  ||

Notes et références 

Naissance en juillet 1987
Naissance à Düsseldorf
Joueur international allemand de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur du ESC Moskitos Essen
Joueur des Kölner Haie
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du EHC Munich